Markowizna (Łódź)
 Markowizna (Silezië)
 Markowizna (Subkarpaten)